Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1942 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Pauline Betz je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Louise Brough (finale)
 Pauline Betz (prvakinja)
 Margaret Osborne (polfinale)
 Helen Bernhard (polfinale)
 Mary Arnold (četrtfinale)
 Patricia Canning Todd (drugi krog)
 Doris Hart (četrtfinale)
 Helen Rihbany (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1942